Resentment (canção de Kesha)
 Resentment (canção de Victoria Beckham)

Desambiguação